Kayra Sayit (nacida como Ketty Mathé, Fort-de-France, 13 de febrero de 1988), es una deportista turca de origen francés que compite en judo (hasta 2014 participaba bajo la bandera de Francia).

Ganó dos medallas de bronce en el Campeonato Mundial de Judo, en los años 2018 y 2019, y tres medallas en el Campeonato Europeo de Judo entre los años 2007 y 2021.

Palmarés internacional

Referencias

Judokas de Francia
Judokas de Turquía
Judokas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
Deportistas nacionalizados en Turquía
Franco-martiniqués
Franceses con doble nacionalidad